Смерть в Византии может означать:

 Смерть в Византии — византийские танатологические представления.
 «Смерть в Византии» — роман Юлии Кристевой.